Kleine Donau heißen zahlreiche Nebenarme der Donau: 
 Kleine Donau, linkes Nebenarmrudiment bei Emeringen im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kleine Donau (Neu-Ulm), kurzer rechter Nebenarm in Neu-Ulm im Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Kleine Donau (Dillingen an der Donau), linker Nebenarm in Dillingen an der Donau im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Kleine Donau (Ilm), alter Nebenarm und jetziger rechter Zufluss gegenüber von Pförring im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Flutkanal Kleine Donau, rechter Flutkanal zum vorigen von der Ilm her und deren rechter Oberlauf bei Vohburg an der Donau im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kleine Donau (Altmühl), Unterlauf eines rechten Nebenarms der Altmühl (dort zugleich Main-Donau-Kanal) in Kelheim im Landkreis Kelheim, Niederbayern, kurz vor deren Mündung in die Donau
 Kleine Donau, anderer Name des Wiener Donaukanals
 Kleine Donau (Fluss), der linke Donauarm Malý Dunaj bei der Großen Schüttinsel in der Slowakei
 Kleine Donau oder Moson-Donau, der Donauarm Mosoni-Duna bei der Kleinen Schüttinsel in Ungarn
 Kleine Donau, der Donauarm bei der Insel Csepel in Budapest, Ungarn

Kleine Donau heißt auch ein Gewässer fern der Donau:
 Kleine Donau (Steinenbach), linker Zufluss des Steinenbachs nach Schlächtenhaus, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Alte Donau
 Donau
 Donaubach
 Donaugraben
 Neue Donau